Прикладная физика — комплекс научных дисциплин, разделов и направлений физики, ставящих своей целью решение физических проблем для конкретных технологических и практических применений. Их важнейшей характеристикой является то, что конкретное физическое явление рассматривается не ради изучения, а в контексте технических и междисциплинарных проблем. «Прикладная» физика отличается от «чистой», которая концентрирует своё внимание на фундаментальных исследованиях. Прикладная физика базируется на открытиях, сделанных при фундаментальных исследованиях, и сосредоточивается на решении проблем, стоящих перед технологами, с тем, чтобы наиболее эффективно использовать эти открытия на практике. Иными словами, прикладная физика уходит корнями в основополагающие истины и основные понятия физической науки, но связана с использованием этих научных принципов в практических устройствах и системах. Прикладные физики могут быть заинтересованы также в решении проблем для научных исследований. Например, люди, работающие в области физики ускорителей, совершенствуют их для проведения исследований в области строения материи.

Области исследований

Известные научные центры 
 Институт прикладной физики РАН
 Факультет общей и прикладной физики МФТИ
 Факультет прикладной физики Калифорнийского технологического института
 Факультет прикладной физики Стэнфордского университета
 Факультет прикладной физики и прикладной математики Колумбийского университета
 Факультет прикладной физики Гарварда
 Лаборатория прикладной физики Бенгальского университета науки и техники
 Applied Физическая лаборатория унивегситета Джона Гопкинса
 Факультет прикладной физики университета Калькутты
 Институт прикладной физики университета в Мюнстере
 Школа прикладной физики и техники Корнуэлльского университета
 Национальная физическая лаборатория Великобритании

Примечания

Ссылки 
 Настоящее и будущее прикладной физики

Прикладная и междисциплинарная физика
Разделы физики